Лома Анча има више значења:

 Лома Анча (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лома Анча (Констансија дел Росарио), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Анча, Ла Марома (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику